Pontel – cognome italiano
 Walter Pontel – allenatore di calcio e calciatore italiano